Александр Кренке:
 Кренке, Александр Николаевич (1931—2014) — российский климатолог и гляциолог, доктор географических наук, профессор, заведующий Лабораторией климатологии Института географии РАН, лауреат государственной премии Российской Федерации за 2001 год; сын Н. П. Кренке.
 Кренке, Александр Константинович (1863—после 1918) — генерал-майор царской армии, военспец .